Il falsario (The Forger) – romanzo di Edgar Wallace del 1927
Il falsario - Operazione Bernhard (Die Fälscher) – film del 2007 diretto da Stefan Ruzowitzkyd